Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Zagreb.

Faits marquants 
 Marin Čilić remporte le tournoi en simple pour la  face à Tommy Haas en finale. Il remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre l'Allemand en 4 confrontations.
 En double, la paire Jean-Julien Rojer - Horia Tecău s'impose en finale face à Philipp Marx et Michal Mertiňák. Il s'agit de leur premier titre ensemble, du  en double pour le Néerlandais et du  pour le Roumain, alors que les finalistes s'inclinent respectivement pour la  et la  en finale.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zagreb
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2014
Zagreb
Sport en Croatie en 2014
Tennis en février 2014